Angela Asare – modella ghanese
 Isaac Asare – ex calciatore ghanese
 Jones Kusi-Asare – ex calciatore svedese
 Nana Akwasi Asare – calciatore ghanese